Tiros kan syfta på följande:

Tiros 1 - vädersatelliten

Brasilien 

 Tiros (ort), Minas Gerais, 
 Tiros (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar